А́ве Мари́я () — название нескольких фильмов: Аве Мария (фильм, 1918) — немой фильм-драма Уилфреда Ноя (Великобритания, 1918).
 Аве Мария (фильм, 1920) — немой фильм-драма Меммо Генуи и Дианы Каренне (Италия, 1920).
 Аве Мария (фильм, 1936, Германия) — музыкальная драма Иоганнеса Римана с Беньямино Джильи в главной роли (Германия, 1936).
 Аве Мария (фильм, 1936, Франция) — короткометражный (5 минут) фильм Макса Офюльса (Франция, 1936).
 Ave Maria (фильм, 1940) — режиссёр Карлос Падилла (ст.);
 Аве Мария (фильм, 1947) — документальный фильм Фернандо Черкио (Италия, 1947).
 Аве Мария (фильм, 1953) — драма Альфреда Брауна (ФРГ, 1953).
 Аве Мария (мультфильм) — мультфильм студии «Союзмультфильм» на музыку Ave Maria Шуберта (СССР, 1972).
 Аве Мария (фильм, 1984) — драма Жака Ришара (Франция, 1984).
 Аве Мария (фильм, 1985) — документальный короткометражный фильм Марты Месарош (Венгрия, 1985).
 Аве Мария (фильм, 1999, Украина) — новогодняя сказка Людмилы Ефименко (Украина, 1999).
 Аве Мария (фильм, 1999, Испания) — фильм Эдуардо Россоффа с Дамианом Алькасаром в главной роли (Испания, Мексика, 1999).
 Аве Мария (фильм, 2003) — документальный фильм о скрипичных дел мастере, эксперте и реставраторе Амиране Павловиче Оганезове;
 Аве Мария (фильм, 2006) — телефильм с Беатриш Батардой в главной роли (Португалия, 2006).
 Аве Мария (фильм, 2011) — телефильм Брэда Силберлинга (США, 2011).
 Ave Maria (фильм, 2013) — документальный фильм Александра Столярова (Украина, 2013).
 Аве Мария (фильм, 2015) — короткометражный фильм Базиля Халила (Палестина, Франция, Германия, 2015).

Клипы:
 Аве Мария (клип) — клип группы Ногу свело! (1997).

См. также 
 
 Благовещение Пресвятой Богородицы
 Богородица
 Архангел Гавриил
 Аве Цезарь (фильм)
 Да здравствует Цезарь!